Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Kratzmann e Roger Rasheed che hanno battuto in finale Rick Witsken e Todd Witsken 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Ted Scherman (primo turno)
 Charles Beckman /  Broderick Dyke (semifinali)

 Byron Black /  Royce Deppe (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Peter Nyborg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1992